Ибраги́м Наси́р Раннабадери Килагефану (2 сентября 1926, Фуваммула, протекторат Мальдивы — 22 ноября 2008, Сингапур) — мальдивский политический деятель, президент Мальдивской республики (1968—1978), премьер-министр (1957—1968).

Биография 

Родился в знатной семье потомков королевской династии Диямигили.

В 1957—1968 гг. — премьер-министр,

в 1968—1978 гг. — президент Мальдивской республики.

Ещё занимая пост премьер-министра, Ибрагим Насир проявил качества авторитарного правителя. В 1957 г. были пересмотрены условия договора о размещении британской военной базы в пользу Мальдив. В марте 1959 г. атоллы Адду, Фуа-Мулаку и Хуваду с населением в 20 тыс. жителей объявили себя отдельной «Объединённой республикой Сувадиве» во главе с президентом Абдуллой Афифом Диди. В 1962 г. мальдивское правительство послало военные катера и полицейские отряды, которые покончили с сепаратистским движением, Афиф Диди бежал на Сейшельские острова, все участники восстания были высланы за пределы столицы на отдалённые острова.

После избрания президентом правление Насира стало ещё более авторитарным. В сфере экономики было первое торговое судно, с местного рынка были вытеснены индийские и шри-ланкийские торговцы, объявлена государственная монополия на внешнюю торговлю. Была осуществлена модернизация мальдивской экономики. Однако, в середине 1970-х гг. экономическое положение республики ухудшилось вследствие обвала рынка торговли сушёной рыбой и эвакуации британской военно-воздушной базы на острове Ган в марте 1976.

В 1974 г. начались массовые выступления населения, протестовавшего против повышения цен. В ответ Насир отдал приказ стрелять, чтобы рассеять толпу. Обошлось без жертв. В 1975 г. был арестован и выслан на отдалённый атолл популярный премьер-министр Ахмед Заки.

Столкнувшись с растущей непопулярностью своего правления, Насир в ноябре 1978 г. бежал в Сингапур. Его обвинили в хищении средств из государственной казны.

В 1981 г. он был заочно осуждён по обвинению в коррупции и планировании государственного переворота. Однако позже был помилован.

В 2011 году в честь Насира был переименован аэропорт Мале, получивший его имя.

Источники 

 Nasir, 1st Maldivean president, dies

Президенты Мальдивских островов
Премьер-министры Мальдивских островов
Министры иностранных дел Мальдивских островов
Министры финансов Мальдивских островов